Рындин — русская фамилия, от слова «рында».

 Рындины — русский дворянский род.

Известные представители:
 
 Рындин, Вадим Фёдорович (1902—1974) — советский живописец, художник театра.
 Рындин, Виктор Васильевич (род. 1942) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Рындин, Владислав Васильевич (1937—2015) — советский и российский актёр.
 Рындин, Евгений Юрьевич (1972—1995) — Герой России (посмертно).
 Рындин, Кузьма Васильевич (1893—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Рындин, Моисей (? — 1771) — русский мореплаватель, капитан-лейтенант, участник исследовательских экспедиций.
 Рындин, Николай Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9709; 26 ноября 1855.
 Рындин, Павел Антонович (1901—1971) — Герой Советского Союза.
 Рындин, Пантелей Дмитриевич (1911—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Рындин, Семён Иовлевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1434; 26 ноября 1802.
 Рындин, Тимофей Родионович (1907—1970) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Кагарлицкого райкома КПУ Киевской области.
 Рындин, Филадельф Кириллович (?—1829) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2495 (1128); 23 декабря 1812.

 Рындина, Анна Вадимовна (род. 1937) — российский искусствовед.
 Рындина, Лидия Дмитриевна (1883—1964) — актриса и писательница русской эмиграции.
 Рындина, Наталия Вадимовна (1936—2022) — российский археолог.

Примечания